Некрон — название персонажей из двух вселенных.
 Некроны () — раса роботоподобных существ из вселенной Warhammer 40,000.
 Некрон () — персонаж вселенной DC Comics, основатель Корпуса Чёрных Фонарей.